Кубок Сирії з футболу () — футбольне змагання у Сирії. Засновано 1959 року. Переможець представляє країну в Кубку АФК.

Список фіналів 

 1959/60: Аль-Джаїш проти Оруба (Фінал не відбувся)
 1960/61: Аль-Ахлі 4-1 Аль-Мадж (Об'єднана Арабська Республіка)
 1961/62: Оммал Румайлан 2-0 Аль Шорта
 1962/63: не вібувся
 1963/64: Аль-Ярмук 3-2 Аль-Мадж
 1964/65:Аль-Іттіхад 4-1 Барада
 1965/66: не відбувся
 1966/67: Аль-Джаїш проти Аль-Іттіхад 5-0 & 2-1
 1967/68:Аль Шорта 1-0 Аль-Ярмук
 1968/69:Оммал Румайлан 2-1 Аль Шорта
 1969/70:Оммал аль-Магазель 3-1 Аль-Джазіра
 1971 і 1972 року не відбувся
 1972/73: Аль-Іттіхад 1-0 Тішрін
 з 1974 по 1977 рік не відбувався
 1977/78: Аль-Мадж 4-1 Тішрін
 1978/79: не вібувся
 1979/80: Аль Шорта 1-0 Аль-Фотува
 1980/81: Аль Шорта 1-0 Аль-Фотува
 1981/82: Аль-Іттіхад 2-0 Аль-Фотува
 1982/83: Аль-Карама 2-1 Аль-Фотува
 1983/84: Аль-Іттіхад 1-0 Аль-Вахда
 1984/85: Аль-Іттіхад 1-0 Аль-Фотува
 1985/86: Аль-Джаїш 2-1 Аль-Іттіхад
 1986/87: Аль-Карама 2-1 Хуттін
 1987/88: Аль-Фотува 1-0 Тішрін
 1988/89: Аль-Фотува 2-0 Аль-Іттіхад
 1989/90: Аль-Фотува 1-0 Аль-Карама
 1990/91: Аль-Фотува 1-0 Яказа
 1991/92: Хуррія 1-0 Аль-Іттіхад
 1992/93: Аль-Вахда 4-0 Хуттін
 1993/94: Аль-Іттіхад 1-1 Джебла (4-3 пен.)
 1994/95: Аль-Карама 3-0 Хуттін
 1995/96: Аль-Карама 3-0 Джебла
 1996/97: Аль-Джаїш 2-0 Джебла
 1997/98: Аль-Джаїш) 5-2 Аль-Карама
 1998/99: Джебла 2-2 Хуттін (3-0 пен.) 
 1999/00: Аль-Джаїш 4-1 Джебла
 2000/01: Хуттін 1-0 Аль-Джаїш
 2001/02: Аль-Джаїш 3-0 Джебла
 2002/03: Аль-Вахда 5-3 Аль-Іттіхад
 2003/04: Аль-Джаїш 0-0 Тішрін (4-2 пен.) 
 2004/05: Аль-Іттіхад 3-1 Аль-Мадж
 2005/06: Аль-Іттіхад 3-0 Тішрін
 2006/07: Аль-Карама 2-1 Талія
 2007/08: Аль-Карама 1-0 Аль-Іттіхад
 2008/09: Al-Карама 3-1 Аль-Мадж
 2009/10: Аль-Карама1-1 Навар ( 4-3 пен.) 
 2010/11: Аль-Іттіхад3-1 Аль-Ватба
 2011/12: Аль-Вахда (переможець)
 2013: Аль-Вахда 1-0 (ОТ) Аль-Джаїш
 2014: Аль-Джаїш 0-0 Мусфат Баніяс ( 4-3 пен.)  2015: Аль-Вахда 1-0 Аль Шорта
 2016: Аль-Вахда 1-0 Аль-Джаїш
 2017: Аль-Вахда 2-1 Аль-Карама
 2018: Аль-Джаїш 2-0 Аль-Шорта
 2018/19: Аль-Ватба 1-1 Аль-Талія ( 7-6 пен.)  2019/20: Аль-Вахда 3-1 Аль-Маджд
 2020/21: Джебла 0-0 Хуттін ( 6-5 пен.)  2021/22: Аль-Іттіхад 0-0 Аль-Ватба ( 4-3 пен.) '''

Усі переможці

Примітки

Посилання 
 Кубок Сирії  на сайті rsssf.com 

Кубок Сирії з футболу